Deme Gábor (1934–1984) dramaturg, színész
 Deme Gábor (1975) színész